O Gisborne City Association Football Club foi um clube de futebol com sede em Gisborne, Nova Zelândia.

História 
O clube foi fundado em 1939, e conquistou dois títulos nacionais.

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 1939